Чарчян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чарчян, Завен Вартанович (1912—2001) — советский армянский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чарчян, Эдуард Рафаэлович (род. 1978) — российский кардиохирург, практикующий врач высшей категории, учёный-медик.